Nom llatí de la ciutat de Trapani a Sicília
 Nom anterior de la ciutat d'Hel·lenòpolis a la Propòntida